Rockvale est un toponyme anglais qui peut désigner :
 Rockvale, une ville américaine située dans le comté de Fremont, dans l'État du Colorado ;
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Rutherford, dans l'État du Tennessee ; sur son territoire se trouve le système souterrain de .